Nansen är ett danskt och norskt efternamn, som burits av bland andra:

 Betty Nansen
 Eva Nansen
 Fridtjof Nansen
 Hans Nansen
 Hans Leierdahl Nansen
 Odd Nansen
 Peter Nansen